N4BP3 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 5-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 544 амінокислот, а молекулярна маса — 60 470.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Локалізований у мембрані, цитоплазматичних везикулах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 5

Некатегоризовані білки